Бенмор может означать:

 Бенмор — водохранилище, плотина и ГЭС.
 Бенмор (хребет) — горный хребет.
  — горный пик.